

Sigle
 Imposta provinciale di trascrizione

Codici 
 IPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lycoming County, Williamsport (Pennsylvania), Stati Uniti